Stéphane Peterhansel (becenevén "Mr. Dakar") (Échenoz-la-Méline, 1965. augusztus 6. –) francia tereprali versenyző, 13 győzelmével a Dakar-rali történetének legsikeresebb versenyzője, rekordere és legendája.

Pályafutása 
Motorversenyzőként 1988-ban indult először a Dakar-ralin, ebben az évben 18. helyezett lett. Versenymotorral először 1991-ben nyerte meg, majd 1998-ig bezárólag még ötször. 1999 óta autóval indul, ahol elsőnek összetettben a 7. lett. Autóversenyzőként 2004-ben nyert először, azóta összesen hétszer. Összesen tizenhárom győzelmével rekordtartó a Dakaron.

Eredményei

Dakar-rali

Közép-Európa rali

További sikerek

Jegyzetek

További információk 

Francia autóversenyzők
1965-ben született személyek
Élő személyek